Plaats in Indonesië
 Bangsalan (Sambit), een plaats en bestuurslaag in het regentschap Ponorogo van de provincie Oost-Java
 Bangsalan (Teras), een plaats en bestuurslaag in het regentschap Boyolali van de provincie Midden-Java